Piedras Negras (Coahuila), een stad in Coahuila, Mexico
Piedras Negras (Guatemala), een Mayastad in Guatemala